Der Legatum Prosperity Index (PI) ist ein Wohlstandsindikator zu den Ländern der Welt, der von der konservativen Londoner Denkfabrik Legatum Institute seit 2007 jährlich veröffentlicht wird, zuletzt im November 2021. Der PI berechnet 65 Politikfelder mit insgesamt 294 Einzelindikatoren aus den drei Bereichen Inclusive Societies, Open Economies und Empowered People („Inkludierende Gesellschaften, Offene Wirtschaftssysteme, Teilhabende Menschen“). Diese drei Ziele werden auch als Hauptthemen der Institutsstrategie genannt, die zur Steigerung des Wohlstands der Weltbevölkerung und zur Senkung der Armut beitragen will. Jeder der drei Bereiche ist unterteilt in vier zusammenfassende Unterindizes. In Leitmedien wird der PI seit 2010 selten erwähnt, nach 2016 finden sich keine wissenschaftlichen Besprechungen.

Liste von Ländern nach ihrem PI 
Die folgende Liste zeigt den PI nach Rangordnung mit den drei Bereichen und den durchnummerierten 12 Unterindizes (pillars: „Säulen“), die ihrerseits je vier bis sechs einzelne Politikfelder enthalten:
 Inkludierende Gesellschaften (Inclusive Societies)
  1.  Sicherheit & Schutz (Safety and Security)
  2.  Persönliche Freiheit (Personal Freedom)
 Siehe dazu die Länderliste
 sowie Länder nach LGBT-Toleranz und -Rechten (2 von 27 Indikatoren ab 2009)
  3.  Governance: Regierungs- und Amtsführung
  4.  Soziales Kapital (Social Capital)
 Offene Wirtschaftssysteme (Open Economies)
  5.  Investment-Möglichkeiten (Investment Environment)
  6.  Unternehmerische Möglichkeiten  (Enterprise Conditions)
  7.  Marktzugang & Infrastruktur (Market Access and Infrastructure)
  8.  Wirtschaftliche Qualität  (Economic Quality)
 Teilhabende Menschen (Empowered People)
  9.  Lebensqualität (Living Conditions)
 10. Gesundheit (Health)
 11. Bildung (Education)
 12. Natürliche Umwelt (Natural Environment)

Insgesamt unterteilen sich die 12 Unterindizes in 65 Politikfelder mit insgesamt 294 einzelnen statistischen Indikatoren, die Ende 2019 mit aktualisierten Berechnungsmethoden zu 167 Ländern ausgewertet wurden (99,4 % der Weltbevölkerung), auch rückwirkend (siehe unten PI ab 2009). Den höchsten PI hat Dänemark (83,96 in Grün), den niedrigsten Südsudan (29,76), die drei D-A-CH-Länder sind mit Flaggen gekennzeichnet und liegen auf Rang 8, Rang 13 und Rang 3:

PI ab 2009 
Die folgende Liste zeigt den Prosperity Index (PI) für die 167 berechneten Länder mit den Veränderungen zu 2018 und 2009:

Siehe auch 

 Liste von Ländern nach persönlicher Freiheit (Unterindex plus PI mit Veränderungen ab 2009)
 Liste von Ländern nach LGBT-Toleranz und -Rechten (2 von 27 Indikatoren der „Persönlichen Freiheit“, ab 2009)

Indizes der Vereinten Nationen (UN):
 World Social Capital Monitor (soziale Güter & soziales Kapital)
 Index der menschlichen Entwicklung (HDI, Hauptindex)
 World Happiness Report (Welt-Glücks-Bericht)
 Index der mehrdimensionalen Armut (Entwicklungsländer)
 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)

Weitere Indizes:
 Index für wirtschaftliche Freiheit (Heritage Foundation & Wall Street Journal)
 Ease of Doing Business Index (Weltbank)
 Environmental Performance Index (Yale University)
 Liste von Freiheitsindizes (weltweite Messgrößen)

Literatur 
 Legatum Institute: The Legatum Prosperity Index 2019 – A tool for transformation. London, November 2019 (englisch; Hauptabelle S. 14–16; PDF: 31,3 MB, 92 Seiten auf prosperity.com).
 Ebenda: The Legatum Prosperity Index 2019 – Pillar and element profiles (englisch; PDF: 30,5 MB, 93 Seiten).
 Ebenda: The Legatum Prosperity Index 2019 – Methodology Report (englisch; PDF: 2 MB, 97 Seiten).

 Abdul Jalil Khan, Hafiz Rizwan Ahma: Prosperity and Instability: An Evaluation of Legatum Prosperity Index. In: Papers and Proceedings. 2016, S. 407–431 (englisch; PDF: 949 kB, 25 Seiten auf pide.org.pk).
 Thomas A. Timmerman: Does national culture predict national prosperity? In: Proceedings of the Academy of Organizational Culture, Communications and Conflict. Band 21, Nr. 1, 2016, S. 46–49 (englisch; PDF: 4,0 MB, 80 Seiten auf abacademies.org).
 N. Lind: Legatum Prosperity Index. In: A. C. Michalos (Hrsg.): Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, Dordrecht 2014, ISBN 978-94-007-0752-8 (englisch, zum 2010er-Index; Volltext: doi:10.1007/978-94-007-0753-5).

Weblinks 
 Offizielle Website – Interaktiver Indexanzeiger – Länderauswahl – Downloadübersicht (englisch).

Besprechungen:
 2018er-PI: Will Martin: The world's 37 richest, healthiest, happiest, and most prosperous nations. In: BusinessInsider.com. 28. November 2018 (englisch).
 2016er-PI: Meghan Werft: Citizenship: Das sind die derzeit 10 sichersten und die 10 gefährlichsten Länder der Welt. In: GlobalCitizen.org. 9. Januar 2017.

Einzelnachweise 

Entwicklungsökonomik
Sozialwissenschaftliche Kennzahl
Wirtschafts- und Sozialstatistische Kennzahl
Demografie
Liste (Staaten)